

Patronyme 
Calvières est un patronyme porté notamment par :
 Charles-François de Calvière, marquis de Calvière (Avignon 1693-1777), lieutenant général des armées du roi et ami d'Esprit Calvet ;
 Alexis de Calvières de Vézénobres (1777-1844), homme politique français ;
 Charles de Calvières (1810-1871), homme politique français ;
 Jules de Calvières (1762-1849), homme politique français ;
 Guillaume-Antoine Calvière (1695-1755), musicien français ;

Toponyme



Édifices 
 Hôtel de Calvière, ancienne rue Saint-Marc, à Avignon
 Hôtel de Calvières, à Montfrin
 Château de Calvières, à Saint-Laurent-d'Aigouze
 Château de Calvières, à Vézénobres
 porte Calvières, à Alet-les-Bains

Notes et références 

Homonymie de patronyme